Paul Arnold - storico francese
Paul Arnold - rugbista gallse
Paul Arnold - compositore
Paul Arnold - numismatico tedesco